Mark Harris (né en 1966), homme politique américain
Mark Harris (né en 1998), footballeur gallois
 Nom du personnage principal de L'homme de l'Atlantide, incarné par Patrick Duffy